Bedrijf
 A.P. Møller-Mærsk Group, Deens multinational

Gebouw
 Moller Villa, villa in de Chinese stad Shanghai

Merknaam
 Moller, Australisch historisch motorfietsmerk

Personen met de achternaam Moller, Möller of Møller
 Andreas Möller, Duits voetballer
 Arnold Mærsk Mc-Kinney Møller, Deens scheepvaartmagnaat en ondernemer
 Bernard Möller, Nederlands bisschop
 Carl Christian Møller, Deens componist, dirigent en hoboïst
 Claus Michael Møller, Deens wielrenner
 David Möller, Duits rodelaar
 Eduard von Möller, Duits jurist en staatsman
 George Möller, Nederlands bestuurder en topfunctionaris
 Hendrik Moller, Nederlands wetenschapper en politicus
 Irmgard Möller, Duits terroriste
 Joost Möller, Nederlands politicus
 Marc Møller, Deens voetballer
 Peter Møller, Deens voetballer
 Ralf Möller, Duits-Amerikaans acteur en bodybuiler
 Silke Möller, Duits atlete
 Cæsar Peter Møller Boeck, Noors dermatoloog
 Mats Møller Dæhli, Noors voetballer
 Lillian Moller Gilbreth, Amerikaan psychologe en industrieel ingenieur
 Peter Møller Jørgensen, Deens botanicus
 Richard Møller Nielsen, Deens voetballer
 Susan Moller Okin, Nieuw-Zeelands filosofe en auteur
 Gunner Møller Pedersen, Deens componist, pianist en trompettist
 Rikke Møller Pedersen, Deens zwemster

Nederlandse of Vlaamse achternaam